Gaessler ou plus correctement Gæssler, de l'allemand Gässler/Gäßler, peut faire référence à :
 Alfred Gaessler (né en 1920), résistant français
 Carole Gaessler (née en 1968), journaliste et animatrice de télévision française